Geertruida Catharina (Truus) de Koning-Dijkstra (Buitenpost, 24 februari 1951) is een Nederlandse voormalige schaatsster. In 1971, 1972 en 1973 werd zij drie jaar achter elkaar Nederlands kampioen op de kortebaan.

Resultaten

Persoonlijke records

Schaatsfamilie 
Ze komt uit een schaatsersfamilie. Ze trouwde op 22-jarige leeftijd met Jacques de Koning uit Purmerend. Hun zoon is sprinter Jacques de Koning.

Nederlands schaatser